Chihiro Kato ist der Name folgender Personen:

* Chihiro Kato (Volleyballspielerin) (* 1988), japanische Volleyballspielerin
 Chihiro Kato (Fußballspieler) (* 1998), japanischer Fußballspieler